Marin Čilić försvarade sin titel från 2009 och han vann finalen med 6–4, 6–7(5), 6–3, mot Michael Berrer.

Seedning 

  '''Marin Čilić (Mästare)
  Ivan Ljubičić (Andra omgången)
  Jürgen Melzer (Semifinal)
  Viktor Troicki (Kvartsfinal)

 Janko Tipsarević (Första omgången)
 Benjamin Becker (Andra omgången)
 Ivo Karlović (Kvartsfinal)
 Evgeny Korolev (Första omgången)

Lottning

Finals

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 
 Main Draw
 Qualifying Draw

PBZ Zagreb Indoors 2010